The Stronger Sex – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company 
The Stronger Sex – cortometraggio del 1913 diretto da Wilfrid North
The Stronger Sex – cortometraggio del 1930 diretto da William Watson
The Stronger Sex – film del 1931 diretto da Gareth Gundrey